Colorado City kan syfta på:

 Colorado City, Arizona
 Colorado City, Colorado
 Colorado City, Texas